Okręg Jēkabpils (łot. Jēkabpils rajons) – okręg w południowej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Aizkraukle, dyneburskim, Madona, Preiļi oraz z Litwą.

Linki zewnętrzne 
  (kopia z Internet Archive)

Jēkabpils
Jēkabpils